Jørgen Knudtzon ist der Name von: 

* Jørgen Alexander Knudtzon (1854–1917), norwegischer Sprach- und Kulturwissenschaftler
 Jørgen von Cappelen Knudtzon (1784–1854), norwegischer Kaufmann, Kunstsammler und Mäzen